Labisia är ett släkte av viveväxter. Labisia ingår i familjen viveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Viveväxter
Labisia